Льовера () — фамилия.

 Льовера, Альберт — андоррский горнолыжник и автогонщик.
 Льовера, Кристина — андоррская легкоатлетка.